Черкасское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Черкасское сельское поселение — входит в Елецкий район Липецкой области
 Черкасское сельское поселение — входит в Пачелмский район Пензенской области